Eumantispa är ett släkte av insekter. Eumantispa ingår i familjen fångsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fångsländor
Eumantispa